

Шинери — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Шинери — село, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Хутір Шинери
 Чиріш-Шинери
 Шинари